Seznam korpusov z zaporedno številko 9.

Seznam 
 Pehotni
 9. korpus (Združeno kraljestvo)
 9. strelski korpus (ZSSR)
 9. korpus (Wehrmacht)
 9. gorski korpus Waffen-SS
 9. korpus (Francija)
 9. korpus (ZDA)
 9. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 9. korpus (Avstro-Ogrska)
 9. korpus (Nemški imperij)
 9. rezervni korpus (Nemški imperij)
 9. korpus (Ruski imperij)
 9. gardni strelski korpus (ZSSR)
 9. korpus (Indija)
 9. korpus (Otomanski imperij)
 9. korpus NOVJ

 Konjeniški
 9. konjeniški korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 9. mehanizirani korpus (ZSSR)
 9. gardni mehanizirani korpus (ZSSR)
 9. tankovski korpus (ZSSR) 
 9. gardni tankovski korpus (ZSSR)

 Artilerijski
 9. artilerijski korpus (ZSSR)

 Letalski
 9. letalski korpus (Wehrmacht)

Glej tudi